Niemcy:
 Oberwies – dzielnica gminy Gauting  w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Starnberg
 Oberwies – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn